Caban est un nom commun et un nom propre.

Nom commun 
 Un caban est un manteau court, chaud et imperméable.

Patronyme 

 Jessica Caban (1982-), mannequin et actrice américaine.

Histoire 
 L'opération Caban, intervention militaire montée par le gouvernement français en  pour renverser l'empereur centrafricain Bokassa I.